Marek Sokołowski (golfista) (ur. 1952)
 Marek Sokołowski (przedsiębiorca) (ur. 1952)
 Marek Sokołowski (generał) (ur. 1966)
 Marek Sokołowski (gitarzysta) (1818-1884)
 Marek Sokołowski (jezuita) (ur. 1952)
 Marek Sokołowski (medioznawca) (ur. 1962)
 Marek Sokołowski (piłkarz) (ur. 1978)